Michael E. Knight, een Amerikaans acteur bekend uit verschillende soapseries.
Michael Knight (politicus), een Australische politicus.
Michael Knight (personage), het hoofdpersonage uit de serie Knight Rider.
Michael Knight (kledingontwerper), een medewerker aan de realityserie Project Runway
Michael Muhammad Knight, een Amerikaanse journalist.
Michael Knight (schrijver), een Amerikaanse schrijver.